Boynton (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Boynton (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma